Pierre Sellier, dirigeant de Salamandre.
 Pierre Sellier, clairon de la paix de la Première Guerre mondiale.